Маконде:

 Маконде — народ в Восточной Африке.
 Маконде — язык народа маконде, относящийся к группе банту.